Indian Creek (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Indian Creek (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Indian Creek (rivier), een rivier in de Amerikaanse staat Pennsylvania, bij Ohiopyle en South Connellsville

Zie ook 
 Indian Brook
 Indian River